Подлесное сельское поселение — муниципальное образование в составе Вологодского района Вологодской области России.

Административный центр — посёлок Огарково, расположенный в 13 км от Вологды.

История 
Образовано 1 января 2006 года в границах Подлесного сельсовета.

В июне 2017 года оно было объединено с упразднённым Марковским сельским поселением в сельское поселение Подлесное.

Население 

По данным переписи 2010 года население — 6215 человек.

География 
Расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на севере с Прилукским сельским поселением,
 на западе с городским округом Вологда и Спасским сельским поселением,
 на юге с Грязовецким районом,
 на востоке с Междуреченским районом.

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 90 населённых пунктов:

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Подлесный сельсовет входил 61 населённый пункт.

25 января 2001 года было упразднено село Троица-Подлесная.
17 апреля 2001 года была зарегистрирована новая деревня Погорелово.
9 ноября 2001 года были упразднены деревня Дорожный Участок № 222 и посёлок Доронино.
29 ноября 2011 года решением Совета Подлесного сельского поселения была упразднена деревня Мосейково.

В состав сельского поселения с 2010 до 2017 гг. входили 58 населённых пунктов, в том числе
49 деревень,
1 жд станция,
6 посёлков,
3 села.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области